«Francisco Javier Fernández» puede referirse a:

Personas 
 Francisco Javier Fernández Álvarez (1955-), político español, y alcalde de León (período 2007-2011).
 Francisco Javier Fernández Casas (1945-), botánico español - abreviatura Fern.Casas.
 Francisco Javier Fernández Conde (1937-), historiador y sacerdote católico español.
 Francisco Javier Fernández González (1961-), político español, miembro del Gobierno de Cantabria (durante 2011-).
Francisco Javier Fernández Hernández (1969-), político español, consejero de la Junta de Andalucía (2015-2019).
 Francisco Javier Fernández Peláez (1977-), atleta (marcha) español, medallista olímpico, y campeón de Europa.
 Francisco Javier Fernández Perianes (1959-), político español - Alcalde de Almendralejo (1999-2000).
 Francisco Javier Fernández Torrejón (1977-), futbolista chileno.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández